Парагвај се први пут појавила на Олимпијским играма 1968. године. Парагвајски спортисти су од тада одсуствовали само са игара одржаних 1980. године у Москви.

На Зимским олимпијским играма Парагвај је први пут учествовао 2014. године у Сочију. Представници Парагваја су закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироу су освојили 1 медаљу 2004. године и то сребрну.

Национални олимпијски комитет Парагваја (-{Comité Olímpico Paraguayo}-) је основан 1970. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Парагвај на олимпијским играма